Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2015 war die 27. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 17. bis 26. Juli 2015 im Claro Hotel in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt.

Weltmeister wurde der Thailänder Boonyarit Keattikun, der im Finale den Waliser Jamie Rhys Clarke mit 8:7 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2016/17 und 2017/18 qualifizierte.

Modus 
Die 104 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Bukarest